Piąty rząd Izraela 
 Szósty rząd Izraela